Blues kan syfta på 

 Blues – en musikstil, se .
 Esbo Blues – ett finskt ishockeylag
  St. Louis Blues (ishockeylag)– ett amerikanskt NHL-lag
 Blues (artist) (1975–), en svensk rappare